Éric Dupont, né le  à Amqui (Vallée de la Matapédia, Gaspésie, région du Bas-Saint-Laurent), est un écrivain québécois francophone.

Biographie 
Le père d'Éric Dupont est policier et sa mère est cuisinière.

À l’âge de seize ans, Éric Dupont quitte Matane et la Gaspésie pour une année scolaire en Europe (en Autriche). Il vivra ensuite à Ottawa (études de lettres à l'Université Carleton), Salzbourg, Berlin (un an à l'Université libre de Berlin avec une bourse du DAAD), Montréal (département de littérature comparée de la faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal) et Toronto, où il soutient une thèse sur l'oubli et la mémoire dans la littérature et reste comme professeur de l'enseignement secondaire pendant six ans. 

Éric Dupont enseigne actuellement la traduction à l’université McGill de Montréal : diplôme d'études supérieures en traduction et certificat en traduction (option anglais vers le français). Il a obtenu le prix d'excellence en enseignement de l'École d'éducation permanente de l'université McGill en 2011.

Bibliographie 
La Route du lilas, éditions Marchand de feuilles, 2018 .
La Fiancée américaine, éditions Marchand de feuilles, 2012  (sélectionné pour le prix des cinq continents de la francophonie 2013, lauréat du prix littéraire des collégiens parution en France le  aux éditions du Toucan . 2013 lauréat du prix des libraires du Québec 2013)
 Bestiaire, éditions Marchand de feuilles, 2008   (finaliste au prix France-Québec 2009)
 La Logeuse, éditions Marchand de feuilles, 2007  (lauréat du Combat des livres de Radio-Canada 2008)
 Voleurs de sucre, éditions Marchand de feuilles, 2005 , (lauréat en 2006 du Prix Senghor de la Francophonie et du prix Jovette-Bernier)

Notes et références 

 

Naissance en juin 1970
Naissance à Amqui
Écrivain québécois
Écrivain francophone
Étudiant de l'Université Carleton
Étudiant de l'université libre de Berlin
Étudiant de l'Université de Montréal
Professeur à l'Université McGill
Étudiant de l'Université de Toronto
Lauréat du Prix des libraires du Québec